Jur Schryvers, né le  en Belgique, est un footballeur belge. Il évolue au poste d'arrière droit ou de milieu défensif au KMSK Deinze.

Biographie

En club

En équipe nationale 

Avec les moins de 19 ans, il inscrit en  un doublé contre l'équipe de Saint-Marin, lors des éliminatoires du championnat d'Europe des moins de 19 ans.

Il joue son premier match avec les espoirs le , en amical contre les Pays-Bas (victoire 1-4).

Statistiques

Références

Liens externes 
 

Footballeur belge
Naissance en mars 1997
Naissance en Belgique
Joueur de Waasland-Beveren
Joueur du KMSK Deinze